David Hepworth ist der Name folgender Personen:

* David Hepworth (Journalist) (* 1950), britischer Musikjournalist und Autor
 David Hepworth (Rennfahrer), britischer Rennfahrer